Carl Gustav Carus – fisiologo e pittore tedesco
 Carlos Carus – calciatore messicano
 Friedrich August Carus – filosofo tedesco
 Julius Victor Carus – zoologo ed entomologo tedesco
 Marcus Aurelius Carus – imperatore romano